ASUS Eee Top — настольный PC-совместимый персональный компьютер «всё-в-одном» компании ASUS, выступает в качестве настольного варианта субноутбука ASUS Eee PC и в качестве альтернативы ASUS Eee Box.

Устройство выпущено на рынок в ноябре 2008 года.

Модели

Ссылки 
 THG — Eee PC Monitor: компьютер все-в-одном от ASUS
 Add Another to the Eee Family, «Eee Monitor» Revealed
 Eee Top ET1602 и Eee Top ET1603 на сайте ASUS
 Asus Eee Top ET2010AGT review
 A PC That’s at Home in the Kitchen (or Any Other Room)
 Asus Eee Top ET2002 reviewed, thoroughly enjoyed

Персональные компьютеры